Лига 2 е втората дивизия на френския футбол. Това е второто ниво на Професионалната Френска Футболна Лига (Ligue de Football Professionnel). Елитната дивизия на Франция се нарича Лига 1.

В Лига 2 се състезават 22 клуба, които играят помежду си два пъти през сезона в общо 42 кръга. В края на сезона първите два клуба гарантирано се класират за следващия сезон в Лига 1, докато последните два клуба от Лига 1 изпадат и продължават участието си в Лига 2. Последните 4 клуба, класирали се в Лига 2, изпадат при аматьорите.

Лига 2 2022/2023

Предишни победители

Външни препратки 
 Site officiel

Турнири по футбол във Франция